Příjmení Robles nosí více významných osobností:

 Alfonso García Robles (1911–1991) – mexický diplomat a politik
 Dayron Robles (* 1986) – kubánský atlet
 Fernando Robles (1897–1974) – mexický spisovatel románů z mexické historie
 Joel Robles (* 1990) – španělský fotbalový brankář